Aboubacar Toungara – calciatore maliano, centrocampista
 Abdoulaye Toungara – calciatore maliano, attaccante
 Adama Toungara – politico ivoriano
 Amy Toungara – politica ivoriana